Superpuchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn 2018 – 11. edycja rozgrywek o Superpuchar Rosji rozegrana 17 listopada 2018 roku w centrum siatkarskim "Sankt-Pietierburg" w Kazaniu. W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz i zdobywca Pucharu Rosji w sezonie 2017/2018 -  oraz wicemistrz Rosji - .

Po raz siódmy i czwarty z rzędu zdobywcą Superpucharu Rosji został klub .

Mecz rozegrany został w ramach 5. kolejki Superligi. Poświęcony był pamięci siatkarza Aleksieja Pietrowicza Jakuszewa.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Ustawienie wyjściowe drużyn

Rozkład punktów

Bibliografia 
 
 

Superpuchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn
2018 w piłce siatkowej
2018 w Rosji
Zawody sportowe w Kazaniu